Julian Brandt (ur. 2 maja 1996 w Bremie) – niemiecki piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w niemieckim klubie Borussia Dortmund oraz w reprezentacji Niemiec. 

Złoty medalista Mistrzostw Europy U-19 2014, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich 2016, zdobywca Pucharu Konfederacji 2017, uczestnik Mistrzostw Świata U-20 2015 i Mistrzostw Świata 2018.

Kariera reprezentacyjna 
29 maja 2016 zadebiutował w reprezentacji Niemiec, w przegranym 1:3 meczu towarzyskim ze Słowacją. Swojego pierwszego gola dla reprezentacji strzelił 10 czerwca 2017 w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata 2018 z San Marino, ustalając w 72. minucie wynik na 7:0.
.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na 15 lutego 2023)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na 16 listopada 2022)

Sukcesy

Borussia Dortmund 
 Puchar Niemiec: 2020/2021
 Superpuchar Niemiec: 2019

Niemcy U-19 
Mistrzostwa Europy U-19
  Mistrzostwo: 2014

Niemcy 
Igrzyska olimpijskie
  Wicemistrzostwo: 2016
Puchar Konfederacji
  Zdobywca: 2017

Indywidualne 
 Medal Fritza Waltera: Srebro w 2013 (U-17)
 Medal Fritza Waltera: Złoto w 2014 (U-18)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Niemiec w piłce nożnej
Niemieccy medaliści olimpijscy
Piłkarze Bayeru 04 Leverkusen
Piłkarze Borussii Dortmund
Piłkarze nożni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Zdobywcy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2017
Ludzie urodzeni w Bremie
Urodzeni w 1996
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022